Europe/Africa Zone was one of three zones of regional competition in the Кубок Федерації 2006.

Group I
Venue: TC Lokomotiv, Plovdiv, Bulgaria (outdoor clay)
Dates: 17–22 квітня

The seventeen teams were divided into three pools of four teams and one pool of five. The top teams of each pool played-off against each other to decide which two nations progress to Світова група II Play-offs. The four nations coming last played-off against each other to decide which teams are relegated to Group II for 2006.

Pools

Play-offs

  and  advanced to the 2006 World Group II Play-offs.
  and  were relegated to Group II for 2007.

Group II
Venue: Club Ali Bey, Manavgat, Анталья, Туреччина (outdoor clay)
Dates: 26–29 квітня

The seven teams were divided into one pool of three teams and one pool of four. The top two teams of each pool played-off against each other to decide which two nations progress to Group I for 2007. The four nations coming third in each pool then played-off to determine which team would join the fourth-placed team from the four-team pool in being relegated down to Group III for 2007.

Pools

Play-offs

  and  advanced to Group I for 2007.
  and  was relegated to Group III for 2007.

Group III
Venue: Club Ali Bey, Manavgat, Анталья, Туреччина (outdoor clay)
Dates: 26–29 квітня

The eleven teams were divided into one pool of five teams and one pool of six. The top two teams of each pool played-off against each other to decide which two nations progress to Group II for 2007.

Pools

  and  advanced to Group II for 2007.

Див. також 
Fed Cup structure

Примітки 

 Fed Cup Profile, Болгарія 
 Fed Cup Profile, South Africa 
 Fed Cup Profile, Hungary 
 Fed Cup Profile, Швеція 
 Fed Cup Profile, Люксембург 
 Fed Cup Profile, Нідерланди 
 Fed Cup Profile, South Africa 
 Fed Cup Profile, Сербія and Montenegro 
 Fed Cup Profile, Словаччина 
 Fed Cup Profile, Denmark 
 Fed Cup Profile, Ukraine 
 Fed Cup Profile, Румунія 
 Fed Cup Profile, Білорусь 
 Fed Cup Profile, Estonia 
 Fed Cup Profile, Швеція 
 Fed Cup Profile, Latvia 
 Fed Cup Profile, Greece
 Fed Cup Profile, Польща 
 Fed Cup Profile, Lithuania 
 Fed Cup Profile, Ireland 
 Fed Cup Profile, Iceland 
 Fed Cup Profile, Туреччина 
 Fed Cup Profile, Egypt 
 Fed Cup Profile, Азербайджан 
 Fed Cup Profile, Bosnia and Herzegovina 
 Fed Cup Profile, Namibia 
 Fed Cup Profile, Moldova 
 Fed Cup Profile, Norway 
 Fed Cup Profile, Botswana

Посилання 
 Fed Cup website 

Europe Africa
Спортивні змагання у Болгарії
Спорт в Анталії
2006 in Turkish sport
2006 у турецькому спорті